Anne Bonzon (1963-), historienne française
 Ariane Bonzon (1959-), journaliste française
 Paul-Jacques Bonzon (1908-1978), écrivain français
 Philippe Bonzon (1939-), écrivain français

Patronyme français